Verjovkino (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Verjovkino (Tver) - dorp in de Russische oblast Tver